Werkleute bezeichnet
 Werkleute auf Haus Nyland, Künstlervereinigung
 Werkleute (Bund jüdische Jugend), Jugendverband